Die Einband-Europameisterschaft 1983 war das 31. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 10. bis zum 13. Februar 1983 in Madrid statt. Es war die sechste Einband-Europameisterschaft in Spanien.

Geschichte 
Mit dem siebten Titel bei einer Einband-EM für Ludo Dielis endete das Turnier in Madrid. Nach einer makellosen Vorrunde gab es in der Endrunde nur eine Niederlage gegen den Zweiten Jan Arnouts, der gegen Dielis in sieben Aufnahmen mit 200:54 und einer Höchstserie von 130 die beste Partie des Turniers ablieferte. In der Vorrunde gewann Wolfgang Zenkner noch mit 200:46 in 14 Aufnahmen gegen Arnouts. In der Endrunde gab es aber eine 127:200-Niederlage in 19 Aufnahmen. Dadurch reichte es aber zu Platz drei. Es war bis dahin die beste Platzierung für den Münchener bei einem internationalen Auftritt.

Leider sind die Ergebnisunterlagen nicht optimal. Es fehlen diverse Einträge.

Turniermodus 

Es wurde zwei Gruppen à sechs Spieler gebildet. Hier wurde im Round Robin System bis 200 Punkte gespielt. Die beiden Gruppenbesten spielten die Endrunde. Die Plätze 5 bis 10 wurden ausgespielt.

Bei MP-Gleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Vorrundentabellen

Platzierungsspiele

Endrunde

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

Einband-Europameisterschaft
Karambolageveranstaltung 1983
Billardturnier in Madrid